Rannu (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Rannu (Elva), een plaats in Estland, gemeente Elva
 Rannu (Lääneranna), een plaats in Estland, gemeente Lääneranna
 Rannu (Viru-Nigula), een plaats in Estland, gemeente Viru-Nigula